Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1959 года собрал 14 участников. Барис Дукель выиграл и завоевал первый и последний национальный титул.

 — Барис Дюкел, 19  очков.

 — Ян Бом и Герт ван Дейк , 17 очков.

Результаты
Легенда к таблице.

Бергер = Коэффициент Бергера

Ссылки

 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1959 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1959 году